Le Grand Prix moto de France 1994 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 1994. La compétition s'est déroulée le  sur le circuit Bugatti au Mans. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1994
Sport en France en 1994
France
Sport en juillet 1994